Вельо (, ) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Вельо, Антонио Мария (род. 1938) — итальянский кардинал.
 Вельо, Карлос (род. 1946) — аргентинский футболист.

Топоним 
 Вельо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Бьелла.

См. также 
 Велио
 Велью
 Вейо